|-
| 22701 Сіаннаскі (Cyannaskye)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22702) 1998 RO40||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22703) 1998 RO44||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22704) 1998 RZ52||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22705 Ерінедвардс (Erinedwards)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22706 Ґанґулі (Ganguly)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22707 Джекгранді (Jackgrundy)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22708) 1998 RK66||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22709) 1998 RR73||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22710) 1998 RF75||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22711) 1998 RZ75||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22712) 1998 RF78||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22713) 1998 RK79||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22714) 1998 SR2||||18 вересня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (22715) 1998 SQ6||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22716) 1998 SV9||||16 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (22717) 1998 SF13||||21 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (22718) 1998 SY15||||16 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 22719 Nakadori||||22 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (22720) 1998 SF49||||24 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (22721) 1998 ST50||||26 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22722) 1998 SE54||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 22723 Edlopez||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 22724 Byatt||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 22725 Drabble||||19 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (22726) 1998 SZ72||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22727) 1998 SV82||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22728) 1998 SH106||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22729 Антенніґ (Anthennig)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22730 Джейкобгурвітц (Jacobhurwitz)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22731) 1998 SD122||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22732 Джакпор (Jakpor)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22733) 1998 SN132||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22734 Теоджонс (Theojones)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22735) 1998 SZ134||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22736 Камітакі (Kamitaki)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22737) 1998 SY139||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22738) 1998 SL142||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22739 Sikhote-Alin||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 22740 Релей (Rayleigh)||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22741) 1998 SQ154||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22742) 1998 TX5||||15 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (22743) 1998 TD18||||13 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 22744 Esterantonucci||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 22745 Rikuzentakata||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (22746) 1998 UC7||||22 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (22747) 1998 UD7||||22 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (22748) 1998 UW8||||17 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (22749) 1998 UF19||||27 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (22750) 1998 US20||||29 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (22751) 1998 UA27||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22752) 1998 VS34||||15 листопада 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Маура Томбеллі
|-
| (22753) 1998 WT||1998 WT||16 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22754) 1998 WJ8||||26 листопада 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (22755) 1998 WO9||||28 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 22756 Манприткор (Manpreetkaur)||||18 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22757 Климцак (Klimcak)||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22758 Лемп (Lemp)||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22759) 1998 XA4||||11 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22760) 1998 XR4||||12 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22761) 1998 YH4||||16 грудня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (22762) 1998 YM12||||27 грудня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (22763) 1999 AW3||||10 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22764) 1999 AX3||||10 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22765) 1999 AR5||||12 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22766) 1999 AE7||||9 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (22767) 1999 AL21||||14 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (22768) 1999 AU32||||15 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 22769 Авреліянора (Aurelianora)||||19 січня 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (22770) 1999 BR14||||24 січня 1999||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (22771) 1999 CU3||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22772) 1999 CU17||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22773) 1999 CV17||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22774) 1999 CA19||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22775 Джейсонллойд (Jasonelloyd)||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22776 Матоссіан (Matossian)||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22777 Макалайлі (McAliley)||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22778) 1999 CN63||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22779) 1999 FU24||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22780 Макалпайн (McAlpine)||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22781) 1999 GN4||||10 квітня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 22782 Кушалнаік (Kushalnaik)||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22783 Teng||||11 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 22784 Терезаоей (Theresaoei)||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22785) 1999 JP62||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22786 Вілліпіт (Willipete)||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22787) 1999 JL81||||14 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22788 von Steuben||||15 травня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (22789) 1999 KA4||||18 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22790) 1999 KP4||||20 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22791 Тварог (Twarog)||||14 червня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґрем Белл
|-
| (22792) 1999 NU||1999 NU||7 липня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (22793) 1999 NW1||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22794 Ліндсілеон (Lindsayleona)||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22795) 1999 NX14||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22796) 1999 NH18||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22797) 1999 NO18||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22798) 1999 NU18||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22799) 1999 NH21||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22800) 1999 NY22||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

22700